В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 1-6, 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Розмарі Казалс (1-ше коло)
  Ненсі Гюнтер (Переможниця)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

 Керрі Мелвілл (2-ге коло)
 Венді Овертон (2-ге коло)
 Валері Зігенфусс (півфінал)
 Гелен Гурлей (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972